Il doppio del torneo di tennis Family Circle Cup 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrici Rosie Casals e Wendy Turnbull che hanno battuto in finale Mima Jaušovec e Pam Shriver 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (campionesse)
 Candy Reynolds /  Paula Smith (quarti di finale)
 Billie Jean King /  Ilana Kloss (quarti di finale)
 Mima Jaušovec /  Pam Shriver (finale)

 Assente
 Dianne Balestrat /  Virginia Wade (primo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 1981